

Сіва/Сива — селище в єгипетській мухафазі Матрух

Сіва — річка в Пермському краї та Удмуртії, права притока Ками

Сіва — містечко в Японії, в префектурі Івате
 Сіва — повіт в Японії, префектура Івате